Masahiro Fukasawa, né le  à Numazu, est un footballeur japonais évoluant au poste de milieu de terrain. Après avoir commencé sa carrière dans la J-League, il s'est ensuite expatrié au Canada durant deux saisons.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur japonais
Naissance en décembre 1977
Naissance à Numazu
Joueur des Yokohama F. Marinos
Joueur de l'Albirex Niigata
Joueur du CF Montréal
Joueur du Singapour Armed Forces FC